Aisam-ul-Haq Qureshi e Rajeev Ram erano i detentori del titolo, ma Ram ha scelto di non partecipare quest'anno. Qureshi ha invece partecipato al concomitante torneo di Båstad.

Teste di serie 

  Nicholas Monroe /  John-Patrick Smith (primi turno)
  Divij Sharan /  Jackson Withrow (semifinale)

 
<li>  Purav Raja /  Ken Skupski (quarti di finale)
<li>  Marcelo Arévalo /  Miguel Ángel Reyes Varela (finale)

Wildcard 

  Lleyton Hewitt /  Jordan Thompson (primo turno)

 
<li>  Martin Redlicki /  Evan Zhu (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Open 2018